

Musica
Incontro – album del 1975 di Patty Pravo
Incontro/Mercato dei fiori – singolo tratto dall'album
Incontro – brano musicale del 1972 di Francesco Guccini
Incontro – film del 1971 diretto da Piero Schivazappa, con Massimo Ranieri

Sport
Incontro – singolo evento sportivo in cui si fronteggiano due squadre o due atleti

Altri progetti